Ви́ктор Никола́евич Я́шин (29 января 1922 года — 28 октября 1952 года) — советский лётчик, участник Великой Отечественной войны, командир эскадрильи 133-го истребительного авиационного полка 234-й истребительной авиационной дивизии 6-го истребительного авиационного корпуса 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта, майор, Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 29 января 1922 года в городе Хабаровске. Русский. С 1936 года жил в посёлке Лосиноостровский (ныне — в черте Москвы). Окончил семь классов школы и в 1938 году — школу ФЗУ. Работал токарем на Мытищинском вагоностроительном заводе. В 1938 году окончил Мытищинский аэроклуб.

В армии с ноября 1938 года. В 1940 году окончил Качинскую военную авиационную школу лётчиков, и до февраля 1942 года был в ней лётчиком-инструктором.

Участник Великой Отечественной войны: в феврале-сентябре 1942 года — командир звена 163-го истребительного авиационного полка; в сентябре 1942 — октябре 1944 года — лётчик, командир звена, командир авиаэскадрильи 157-го истребительного авиационного полка; в октябре 1944 — январе 1945 года — командир авиаэскадрильи 133-го истребительного авиационного полка; в январе — мае 1945 года — командир авиаэскадрильи 233-го истребительного авиационного полка.

Сражался на Калининском, Центральном и 1-м Белорусском фронтах. 

Из представления к присвоению В. Н. Яшину звания Героя Советского Союза:

…7 сентября 1943 года три советских лётчика Яшин, Русецкий, Трофимов в воздушном бою в районе Смоленска уничтожили 16 истребителей противника, дав возможность другой группе однополчан успешно атаковать вражеские бомбардировщики. В конце дня они в том же составе сбили 4 хейнкеля, 2 фокке-вульфа.

Командир эскадрильи 133-го истребительного авиационного полка, 234 истребительной авиационной дивизии, 6-й истребительного авиационного корпуса 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта, капитан Яшин к августу 1944 года совершил 184 боевых вылета, в 42 воздушных боях лично сбил 16 самолётов противника.

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3075) капитану Яшину Виктору Николаевичу присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года.

За время войны совершил 246 боевых вылетов на истребителях ЛаГГ-3, Як-1, Як-7, Як-9 и Як-3, провёл 56 воздушных боёв, в которых сбил лично 26 и в составе группы 1 самолёт противника — 3 Junkers Ju 87, 1 Junkers Ju 88, 4 Focke-Wulf Fw 189 Uhu (+1 в составе группы), 15 Focke-Wulf Fw 190 Wurger, 2 Messerschmitt Bf.109.

После войны продолжал службу в ВВС (Группа советских войск в Германии). В 1946 году окончил Липецкую высшую офицерскую лётно-тактическую школу ВВС. С мая 1949 года майор В. Н. Яшин — в запасе.

В 1949—1950 годах — лётчик-испытатель авиационного завода № 381 (Москва); испытывал серийные реактивные истребители МиГ-15. В 1950 году — лётчик-испытатель авиационного завода № 30 (Москва); испытывал серийные реактивные бомбардировщики Ил-28. В 1950—1951 годах — лётчик-испытатель Лётно-исследовательского института (город Жуковский Московской области). В 1951—1952 годах — лётчик-испытатель авиационного завода № 168 (город Ростов-на-Дону), с 1952 года — лётчик-испытатель авиационного завода № 99 (город Улан-Удэ); испытывал серийные реактивные учебно-тренировочные истребители МиГ-15УТИ.

Жил в городе Улан-Удэ. Покончил жизнь самоубийством 28 октября 1952 года. Похоронен в .

Награды и звания 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза
 орден Ленина
 два ордена Красного Знамени
 два ордена Отечественной войны 1 степени
 медали
 лётчик-испытатель 4-го класса (1950)
 майор (1948)

Память 

 Имя Героя присвоено одной из новых улиц в микрорайоне-новостройке города Улан-Удэ.
 В Кировском районе Хабаровска есть улица Яшина.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Качинского высшего военного авиационного училища
Лётчики Великой Отечественной войны
Лётчики-испытатели СССР
Самоубийцы